Уде () — немецкая фамилия:

 Угде, Милан (род. 1936) — чешский драматург и политик.
 Уде, Фриц фон (1848—1911) — немецкий художник.
 Уде, Вильгельм (1874—1947) — немецкий писатель и художественный критик.
 Уде, Мадука Кристофер (род. 1997) — нигерийский футболист, играющий на позиции защитника.
 Уде, Филип (род. 1986) — хорватский гимнаст, призёр чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр.
 Уде, Юрген (1913—1991) — немецкий пианист и музыковед.
 «Уде» — немецкая компания, основанная в 1921 году инженером Фридрихом Уде

Населенные пункты 
 Уде — месхетинский посёлок в адигенском муниципалитете Грузии.